Международный аэропорт Женева (),  — швейцарский коммерческий аэропорт, расположенный в четырёх километрах к северо-западу от центра Женевы, недалеко от деревни Куантран. Аэропорт связан с Женевой сетью прямых автобусных маршрутов и маршрутов такси, а также Федеральной железнодорожной магистралью SBB-CFF-FFS.


Расположение 
Северная граница территории аэропорта проходит по государственной границе между Швейцарией и Францией, поэтому фактически здание аэровокзала используется пассажирами из двух стран. В частности, пассажирам, следующим рейсами во Францию (или прибывающими из аэропортов Франции), не требуется прохождение таможенного и иммиграционного контроля в случае, если они остаются во французском секторе терминала аэропорта. Грузовые авиаперевозки также осуществляются в зоны обеих стран, что позволяет считать данный аэропорт грузовым транзитным узлом (хабом) Евросоюза в Швейцарии несмотря на то, что сама страна не входит в состав ЕС.

Территория аэропорта расположена на землях швейцарской коммуны Мейрин и французской коммуны Гран-Саконне. Аэропорт является одним из немногих в Европе, расположенных фактически в черте города.

Международный аэропорт Женева эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы, одна из которых является самой длинной полосой в стране (3900 метров), а вторая используется для приёма и отправки легкомоторных самолётов. Аэропорт является главным транзитным узлом для авиакомпаний EasyJet Switzerland, а также вторичным хабом для флагманского авиаперевозчика Swiss International Air Lines. В своё время порт работал в качестве главного хаба для реформированной впоследствии авиакомпании Swiss World Airways, прекратившей свою деятельность в 1998 году.

В аэропорту Женевы размещаются главная штаб-квартира Международного Совета аэропортов и европейская штаб-квартира Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

По данным статистики в 2009 году услугами Международного аэропорта Женева Куантран воспользовалось 11 324 141 человек, что на 1,73 процента ниже аналогичного показателя 2008 года.

Тем, кто прилетает в аэропорт Женевы, перед прохождением таможенных формальностей имеет смысл получить бесплатный билет в специальном автомате (действительный в течение восьмидесяти минут как для автобуса, так и для электрички) и дающий право бесплатного проезда до центра города.

Авиакомпании и пункты назначения

Пассажирские авиакомпании

Грузовые авиакомпании

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 2 сентября 1998 года. Рейс 111 Нью-Йорк—Женева, самолёт McDonnell Douglas MD-11 (регистрационный номер HB-IWF) авиакомпании Swissair. Менее чем через час после взлёта из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди экипаж доложил диспетчеру о появлении задымления в кабине и затребовал аварийную посадку в Международном аэропорту Галифакс (Канада). Спустя несколько минут самолёт пропал с экранов радаров, упав с эшелона в Атлантический океан к юго-западу от Галифакса. Погибли все находившиеся на борту люди (215 пассажиров и 14 членов экипажа). Расследование причин катастрофы установило факт возникновения короткого замыкания электропроводки в кабине экипажа или в отсеке оборудования, расположенном под кабиной, в результате чего возник сильный пожар на борту. В катастрофе погиб глава «Глобальной Программы по СПИДу» Всемирной Организации Здравоохранения доктор Джонатан Манн.

Примечания

Ссылки 

 Geneva International Airport
 Map showing access to French car hire
 DPTS, The Geneva Aviation Website with regularly updated news

Аэропорты Швейцарии
Транспорт Женевы